Села:
 Фасова — Житомирська область, Житомирський район
 Фасова — Київська область, Макарівський район

Див. також 
 Рудня-Фасова